SL har flere betydninger:
 Second Life – online virtuel 3D-verden
 Socialpædagogernes Landsforbund – faglig organisation tilknyttet LO
 SL fonden - en fond, som driver boghandlerkæden Academic Books og en række akademiske forlag (SL står for Samfundslitteratur)
 Storstockholms Lokaltrafik – selskab der varetager den offentlige transport i Sveriges hovedstad Stockholm